Bostetter ist der Familienname folgender Personen:

 August Bostetter (1850–1922), deutscher Arzt und Politiker, MdR
 Paul Bostetter (1878–1960), deutscher Verwaltungsbeamter